

Anatomia
Osso navicolare – un osso del tarso
 Osso scafoide, impropriamente detto navicolare – un osso del carpo.

Botanica
Navicolare – Un organo a forma di navicella con la faccia inferiore carenata